Fort Charlotte ist der Name folgender Festungen:

 Fort Charlotte (Georges Island), im kanadischen Nova Scotia
 Fort Charlotte (Kingstown), auf St. Vincent und die Grenadinen
 Fort Charlotte (Minnesota), in Minnesota
 Fort Charlotte (Nassau), auf den Bahamas
 Fort Charlotte (Shetland), auf den schottischen Shetlandinseln
 Fort Charlotte (South Carolina), in South Carolina
 Fort Charlotte (Tortola), auf den Britischen Jungferninseln
 für das Fort in Mobile, Alabama, siehe Fort Condé